Il singolare femminile  del torneo di tennis Hungarian Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kateřina Siniaková che ha battuto in finale Alberta Brianti 3-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Patricia Mayr-Achleitner (secondo turno)
 Andreea Mitu (secondo turno)
 Paula Kania (quarti di finale)
 Anne Schaefer (secondo turno)

 Maria-Elena Camerin (secondo turno)
 Corinna Dentoni (primo turno)
 Jasmina Tinjic (secondo turno)
 Giulia Gatto-Monticone (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hungarian Open 2013